Agsten ist der Familienname folgender Personen:

Rainer Agsten (1944–2020), deutscher Ingenieur und Professor für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik
Rudolf Agsten (1926–2008), deutscher Funktionär der DDR-Blockpartei LDPD